Imamura ist der Familienname folgender Personen:

 Imamura Akitsune (1870–1948), japanischer Seismologe
 Imamura Arao (1887–1967), japanischer Internist
 Imamura Eisei (1671–1736), japanischer Dolmetscher der niederländischen Handelsstation Dejima
 Imamura Hitoshi (1886–1968), japanischer General
 Imamura Shikō (1880–1916), japanischer Maler
 Imamura Yasushi (1890–??), japanischer Springreiter

 Fumio Imamura (* 1966), japanischer Leichtathlet
 Genki Imamura (* 1982), japanischer Schwimmer
 Hiroji Imamura (* 1949), japanischer Fußballspieler
 Hisashi Imamura (* 1965), japanischer Fischkundler
 Ildiko Imamura (* 1963), ungarische Tischtennisspielerin
 Jikichi Imamura (1881–1943), japanischer Politiker und Sportfunktionär
 Kaoru Imamura (* um 1965), japanische Badmintonspielerin
 Ryōichi Imamura (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Saki Imamura (* 2002), japanische Tennisspielerin
 Shōhei Imamura (1926–2006), japanischer Regisseur
 Shunsuke Imamura (* 1998), japanischer Radrennfahrer 
 Takashi Imamura (* 1934), japanischer Ruderer
 Toshiaki Imamura (* 1962), japanischer Eisschnellläufer
 Toshio Imamura (* 1979), japanischer Gewichtheber
 Tsutomu Imamura (* 1943), japanischer Szenenbildner
 Yasunori Imamura (* 1953), japanischer Lautenist
 Yūji Imamura (* um 1945), japanischer Jazzmusiker
 Yūki Imamura (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Yuko Imamura (* 1995), deutsche Tischtennisspielerin
 Yusuke Imamura (* 1997), japanischer Fußballspieler 
 Yūta Imamura (* 1984), japanischer Rugby-Union-Spieler